est une expression anglaise signifiant « la fête d'anniversaire ». Elle peut faire référence à :

Roman 

 , roman de  publié en 2007.

Cinéma 

 , titre original de Le Goûter d'anniversaire, film d'animation américain de Burton Gillett sorti en 1931 ;
 , titre original de L'Anniversaire, film américain de William Friedkin sorti en 1968.

Musique

Groupe 

 , groupe post-punk australien.

Album 

 , album du groupe ci-dessus sorti en  ;
 , album de The Idle Race sorti en  ;

Voir aussi